Pro-Gaming bezeichnet:

 auf professioneller Ebene ausgeübten E-Sport
 den deutschen E-Sport-Clan pro-Gaming